Сан Алберто има више значења:

 Сан Алберто (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Алберто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Алберто (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Алберто (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Алберто (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Алберто (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Алберто, Арчандас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Алберто (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Алберто (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Алберто (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Алберто (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Алберто (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Алберто (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Алберто (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Алберто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алберто, Кампо ла Лома (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алберто, Ла 31 де Октубре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алберто (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алберто (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Алберто (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алберто (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Алберто (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Алберто (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику